ou U-125 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et Seconde Guerre mondiale :
 L'Unterseeboot 125 a été construit en 1918 et n'a eu le temps de participer à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale avant de se rendre en 1918 au Japon.
 Durant la Première Guerre mondiale, les allemands ont aussi donné à un autre U-boot une désignation similaire :
 L'Unterseeboot B-125 a été construit en 1918 et s'est rendu en 1918.
 L'Unterseeboot 125 a été construit en 1941 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale avant d'être coulé en 1943.

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1900